Перша сіяна Мартіна Навратілова була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши фіналістку попереднього року Кріс Еверт з рахунком 4–6, 6–4, 6–4. Ця перемога стала для Навратілової шостим підряд виграним турніром Великого шолома, і за цим показником вона зрівнялася з рекордсменками Маргарет Корт і Морін Конноллі. Навратілова стала першим гравцем, кому вдалося виграти турніри Великого шолома на ґрунті, траві і жорсткому покритті за один і той самий календарний рік, після перемог на Відкритому чемпіонаті Франції та Вімблдоні. Це був перший турнір Великого шолома для майбутньої третьої ракетки світу і переможниці Відкритого чемпіонату США Габріели Сабатіні.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1984 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1984 у жіночому тенісі
1984 в американському спорті